Richard Friedman ist der Name folgender Personen:
* Richard C. Friedman (1941–2020), US-amerikanischer Arzt und Psychiater 
 Richard Elliott Friedman (* 1946), US-amerikanischer Judaist und Bibelwissenschaftler
 Richard Friedman (Regisseur), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor 
 Richard Samet Friedman, genannt Kinky Friedman (* 1944), US-amerikanischer Country-Musiker, Schriftsteller und Politiker